Széna tér
 Széna tér (Budapest)
 Széna tér (Debrecen)
 Széna tér (Székesfehérvár)

Korábban ezt a nevet viselt közterületek
 Széna tér, a buda-újlaki Kolosy tér korábbi neve
 Széna tér, az újpesti Tanoda tér korábbi neve
 Széna tér, a budapest-lipótváros-erzsébetvárosi Deák Ferenc tér korábbi neve
 Széna tér, a Budapest-Belváros, Józsefváros és Ferencváros találkozásánál álló Kálvin tér korábbi neve
 Széna tér, a budapest-józsefvárosi Teleki László tér korábbi neve